Dans la langue courante, un élément stable est une partie d'un ensemble qui reste inchangée, au contraire d'autres parties.
 En sciences physiques, chimiques et naturelles, un élément stable est un élément chimique dont au moins un isotope est stable, c'est-à-dire non radioactif.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes